Chencoh puede referirse a las siguientes localidades de México: 
Chencoh, en el municipio de Maxcanú, Yucatán.
Chencoh, en el municipio de Hopelchén, Campeche.